Baureihe 13 steht für:

 Schlepptender-Schnellzuglokomotiven mit zwei führenden Laufachsen und zwei Kuppelachsen (Achsfolge 2'B) der Deutschen Reichsbahn:
 Baureihe 13.0: Preußische S 3
 Baureihe 13.0II: LBE Nr. 7
 Baureihe 13.0III: PKP-Baureihe Pd4 (Preußische S 5.2, Preußische S 3)
 Baureihe 13.1: BBÖ 106, BBÖ 206, PKP-Baureihe Pd13, PKP-Baureihe Pd14
 Baureihe 13.2: BBÖ 306
 Baureihe 13.3: PKP-Baureihe Pd1 (Preußische S 5.2, Preußische S 3)
 Baureihe 13.4: PKP-Baureihe Pd2 (Preußische S 4)
 Baureihe 13.5: Preußische S 4
 Baureihe 13.5II: PKP-Baureihe Pd5 (Preußische S 6)
 Baureihe 13.6-8: Preußische S 5²
 Baureihe 13.10-12: Preußische S 6
 Baureihe 13.15: Sächsische VIII V 1 (3. Baulos)
 Baureihe 13.16: Württembergische AD
 Baureihe 13.17: Württembergische ADh
 Baureihe 13.18: Oldenburgische S 3 und Oldenburgische S 5  
 Baureihe 13.70: Sächsische VIII 2 
 Baureihe 13.71: Sächsische VIII V 1 (1. und 2. Baulos)